Айсарнасабаль (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 6,55 км². Население — 708 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

История 
Город основан в 1845 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Aizarnazábal en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа